Messner (motorfiets), historisch Oostenrijks merk van motorfietsen.
 Messner (film), Duitse bergfilm.
 Reinhold Messner, Italiaans bergbeklimmer.